Cal Gat (Bàscara), casa de Bàscara, a l'Alt Empordà.
 Cal Gat (Sant Joan de les Abadesses) o Colònia Jordana, colònia tèxtil de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.